Popovići je lahko:
 Popovići Žumberački (Hrvaška)
 Popovići, Benkovac (Hrvaška)
 Popovići, Konavle (Hrvaška)
 Popovići, Kraljevo (Srbija)